Kančí vrch může být:

 Kančí vrch (Lužické hory) (495 m) – vrch  u Heřmanic v Podještědí v Lužických horách
 Kančí vrch (Jizerské hory) (680 m) – vrchol u Albrechtic u Frýdlantu v Jizerských horách
 Kančí vrch (Zábřežská vrchovina) (606 m) – kopec u Hynčiny v Zábřežské vrchovině